Ivica Matković, hrv. nogometaš i nogometni trener
 Ivica Matković (1913.), ustaški dopukovnik
 Ivica Matković, hrv. glazbenik (Tref)
 Ivica Matković (planinar), hrv. športski penjač
 Ivica Matković, zapovjednik 107. domobranske pukovnije u Domovinskom ratu